J'aime regarder les filles, une chanson de Patrick Coutin sortie en 1981 ;
 J'aime regarder les filles, un film de Frédéric Louf sorti en  au titre inspiré par la chanson.